Blairs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blairs (Alabama), im Covington County
 Blairs (Pittsylvania County, Virginia)
 Blairs (Prince George County, Virginia)
 Blairs Corners, im Clarion County, Pennsylvania

Sonstiges:
 Blairs Spring Wash, Fließgewässer im Navajo County, Arizona
 Blairs Lake, See im Marquette County, Michigan
 Blairs Island, Insel im Wilkes County, North Carolina
 Blairs College, katholisches Knabenseminar bei Aberdeen in Schottland

Siehe auch:
 Blairs Creek